La saison 2011-2012 du Championnat de Grèce de football était la  de la première division grecque.
Olympiakos Le Pirée, champion 2010-2011, a réussi à conserver son titre face aux quinze meilleurs clubs grecs lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Les seize clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux quinze autres.

À l'issue de la saison, le club champion se qualifie pour la Ligue des champions 2012-2013, alors que le club terminant premier des play-offs dispute le troisième tour préliminaire de cette Ligue des champions.
Les clubs terminant  et  des playoffs se qualifient pour les tours de qualification de la Ligue Europa 2012-2013.

Équipes participantes

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

En cas d'égalité de points entre 2 équipes ou plus, on utilise les critères suivants pour les départager :
 Points lors des confrontations directes
 Différence de buts lors des confrontations directes
S'il y a toujours égalité après application de ces critères et que la place disputée est décisive pour le titre, une qualification européenne ou une relégation, un match d'appui est joué. Dans les autres cas, la place est tirée au sort.

|valign=top align=left width=50%|
Légende :

|}
 3 points ont été enlevés à Aris et à Panathinaikos respectivement à la suite d'incidents pendant des matchs.

Matchs 

Les matchs Panathinaikos-Olympiakos et Aris-Asteras Tripolis ont été accordés par la FHF de résultat 0-3 à Olympiakos et Asteras Tripolis respectivement.

Play-offs 

|valign=top align=left width=50%|
Qualifications européennes
Ligue des champions 2012-2013

Ligue Europa 2012-2013

|}

Statistiques

Classement des buteurs 
Mise à jour le 22 avril 2012

Tableau d'honneur

Notes et références 

2011-2012
Championnat Grece Football 2011-2012 D1
Championnat Grece Football 2011-2012 D1
Grece M1